«Simplemente María» puede referirse a:

Obras artísticas 
 Simplemente María o María, tango argentino.
 Simplemente María (1971-1974), radionovela española.
 Simplemente María (1972), fotonovela española.
 Simplemente María (1972), película argentina de Enzo Bellomo.

Telenovelas 
 Simplemente María (1969), telenovela argentina.
 Simplemente María (1969), telenovela peruana.
 Simplemente María (1970), telenovela brasileña (:w:pt).
 Simplemente María (1971), telenovela venezolana.
 Simplemente María (1989), telenovela mexicana.
 Simplemente María (2015), telenovela mexicana.